Владимир Ченцо́в:
 Ченцов, Владимир Васильевич (1896—1967) — советский психиатр.
 Ченцов, Владимир Терентьевич (1936—2008) — советский футболист и тренер.